Klierf (luxemburgisch) steht für: 

 Clerf (lux. auch Cliärref, franz. Clervaux),  eine Stadt im Norden Luxemburgs 
 Klerf (franz. Clerve), einen Fluss im Norden Luxemburgs